Caproni Ca.3 steht für:

 das dritte von Gianni Caproni 1910 gebaute Flugzeug Ca.3
 für den mit der militärischen Kennung Ca.3 im Ersten Weltkrieg ebenfalls von Caproni gebauten Bomber Ca.36